Magoun ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Peabody Magoun (1895–1979), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Horace W. Magoun (1907–1991), US-amerikanischer Neurowissenschaftler